DD 379 Preston (Корабль соединённых штатов Престон) — американский эсминец типа «Мэхэн».

Заложен на верфи Mare Island Navy Yard 27 октября 1934 года. Спущен 22 апреля 1936 года, вступил в строй 27 октября 1936 года.

15 ноября 1942 года тяжело повреждён артиллерийским огнём японских лёгкого крейсера «Нагара» и эсминца близ острова Гуадалканал, оставлен экипажем, позднее затонул.

Из ВМС США исключён 28 января 1947 года.

Литература

Ссылки 
 DICTIONARY OF AMERICAN NAVAL FIGHTING SHIPS 
 NavSource Naval History 

Эскадренные миноносцы типа «Мэхэн»
Суда по алфавиту